HPE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hope Vale (Australia)
 HPE – Hewlett Packard Enterprise, azienda multinazionale statunitense.